Элиаде () — румынская фамилия. Известные носители:
 Элиаде, Мирча (1907—1986) — румынский писатель, историк религии и исследователь мифологии.
 Элиаде-Рэдулеску, Ион (1802—1872) — румынский поэт.